Kjerringa ( für Ehefrau) ist der Name folgender geografischer Objekte in Antaktika:
 Kjerringa (Enderbyland), Berg im Enderbyland, Ostantarktika
 Kjerringa (Königin-Maud-Land), Nunatak im Königin-Maud-Land, Ostantarktika